Камбанда – руандийская фамилия. Известные носители:

 Камбанда, Антуан (род. 1958) – первый руандийский кардинал.
 Камбанда, Жан (род. 1955) — руандийский политический и государственный деятель, премьер-министр Руанды (1994).